Turniej tenisa stołowego na Island Games 2009 trwał od 27 czerwca do 4 lipca. Wszystkie mecze odbyły się w Godbyhallen 15 minut drogi od centrum Mariehamn, stolicy Wysp Alandzkich. Wymiary tego obiektu to 33 x 45 m, a znajduje się on w Finström.

Medale 
Medale dla poszczególnych krajów

Konkurencje męskie 
Rozegrano dwie konkurencje męskie - indywidualną oraz deble.

Mężczyźni indywidualnie 
W konkurencji tej wzięli udział zawodnicy trzynastu reprezentacji, pochodzących następujących krajów: Alderney, Gotlandii, Grenlandii, Guernsey, Jersey, Minorki, Rodos, Saremy, Szetlandów, Wight, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Konkurencja odbyła się 2 i 4 lipca.

Medaliści

Wyniki 
Wyniki przedstawiały się następująco:

Faza grupowa

Grupa 01

Grupa 02

Grupa 03

Grupa 04

Grupa 05

Grupa 06

Grupa 07

Grupa 08

Grupa 09

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 12

Grupa 13

Faza pucharowa

Mężczyźni deble 
W konkurencji tej wzięli udział zawodnicy czternastu reprezentacji, pochodzących następujących krajów: Alderney, Falklandów, Gotlandii, Grenlandii, Guernsey, Jersey, Minorki, Rodos, Saremy, Szetlandów, Wight, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Konkurencja odbyła się 3 i 4 lipca.

Medale

Wyniki 
Wyniki przedstawiały się następująco:

Faza grupowa

Grupa 01

Grupa 02

Grupa 03

Grupa 04

Grupa 05

Grupa 06

Faza pucharowa

Konkurencje żeńskie

Mieszane deble

Konkurencja drużynowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tenis stołowy na stronie wyników Island Games 2009 
 Tenis stołowy na oficjalnej stronie Island Games 2009 

Island Games 2009